Яды, вырабатываемые растениями, служат химическими факторами, участвующими в межвидовых взаимоотношениях. Примеров использования химических веществ для защиты от животных-фитофагов у растений очень много. Специфическая черта всех растений — борьба с врагами преимущественно мерами химической защиты. Яды, которые вырабатывают растения, называют фитотоксинами.

Ниже представлен список растений, которые целиком или частично ядовиты. Их употребление представляет серьёзную опасность для жизни человека и животных. Традиционный взгляд на ядовитые растения ограничивается, как правило, видами, опасными для человека или домашних животных. При этом в разряд ядовитых попадает сравнительно небольшое число видов, в основном алкалоидосодержащих, причём среди них многие относятся к лекарственным. Растения, относительно безвредные для человека, могут быть токсичными для насекомых, птиц или рыб.

Токсичность растений может различаться в зависимости от положения вида в географическом ареале, климатических условий года, стадии онтогенеза и фенофазы.

Пищевые растения, имеющие ядовитые части 
 Яблоня (Malus domestica). Семена растения содержат цианогенные гликозиды.
 Вишня (Prunus cerasus), Персик (Prunus persica), Слива (Prunus domestica), Миндаль (Prunus dulcis), Абрикос (Prunus armeniaca). Листья и ядра семян растений содержат цианогенные гликозиды.
 Картофель (Solanum tuberosum). Листья и позеленевшие клубни содержат алкалоид соланин.
 Томат (Solanum lycopersicum). Листья содержат соланин и другие алкалоиды.
 Ревень (Rheum rhaponticum). Листовые пластинки содержат большое количество щавелевой кислоты.
 Маниок (Manihot esculenta). Необработанные корневые клубни содержат гликозиды.

Прочие растения 
Возможна прямая и обратная сортировка по первым двум колонкам.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Plants that are toxic to pets Jessica Damiano
 Herbarium of toxic plants
 US Army: Guide to poisonous and toxic plants
 Cornell University Poisonous Plants Information Database
 Ядовитые животные и растения СССР 

Яд